Dorystaechas, monotipski biljni rod iz porodice usnača, čiji je jedini predsatavnik Dorystaechas hastata. Turski endem, koji raste na vjetrometinama Taurusa na jugozapadu Turske.

Izvori 

Salviinae